7-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 29 мая по 13 сентября 1999 года. Победителем впервые стала команда Балаковская АЭС (Балаково).

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
8-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока прошёл в августе 1999 года и являлся отборочным турниром к Кубку России. В соревнованиях приняли участие команды региона «Сибирь — Дальний Восток». Победителем в 3-й раз в своей истории стал новоуренгойский «Факел», получивший единственную разыгрывавшуюся путёвку в финальный этап Кубка России.

Предварительный этап 
 май-июнь.

Группа 1 
 29-31 мая. Санкт-Петербург

 29.05. Заречье-Одинцово — Магия 3:1 (27:25, 8:25, 25:21, 25:16).
 30.05: Заречье-Одинцово — Экран 3:0.
 31.05: Магия — Экран 3:0 (25:16, 25:14, 25:17).

Результаты в остальных группах предварительного этапа неизвестны.

Полуфинальный этап 
 июнь.

Группа 1 
 19-21 июня. Липецк.

 19.06. Университет — Динамо 3:0.
 20.06: Университет — Магия 3:0 (15:7, 15:12, 15:6).
 21.06: Магия — Динамо 3:0 (15:3, 15:9, 15:7).

Группа 2 
Результаты неизвестны.

Группа 3 
Результаты неизвестны.

Финальный этап 
8—13 сентября 1999. Самара.
Участники:
 ЦСКА (Москва) — победитель розыгрыша Кубка России 1998;
 «Университет» (Белгород), «Магия» (Липецк), Балаковская АЭС (Балаково), «Заречье-Одинцово» (Московская обл.), «Искра» (Самара) — лучшие команды из групп полуфинального этапа;
 «Факел» (Новый Уренгой) — победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока 1999.
 СГЭА «Искра»-2 (Самара) — вместо отказавшейся от участия команды ТТУ (Санкт-Петербург).

Групповой раунд

Группа А 

 8.09. ЦСКА — Магия 3:0 (15:12, 15:12, 15:3); Университет — Заречье-Одинцово 3:2.
 9.09: Магия — Университет 3:2 (15:9, 16:14, 13:15, 10:15, 18:16); ЦСКА — Заречье-Одинцово 3:2.
 10.09: Заречье-Одинцово — Магия 3:0 (15:8, 15:12, 15:9); Университет — ЦСКА 3:1.

Группа Б

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
12 сентября
 Балаковская АЭС — Университет 3:2.
 ЦСКА — Искра 3:0.

Полуфинал за 5—8 места 
12 сентября
 Заречье-Одинцово — СГЭА Искра-2 3:-
 Факел — Магия 3:1 (15:12, 7:15, 15:13, 17:15).

Матч за 7-е место 
13 сентября
 Магия — СГЭА Искра-2 3:0 (15:1, 15:4, 15:6).

Матч за 5-е место 
13 сентября
 Заречье-Одинцово — Факел 3:-

Матч за 3-е место 
13 сентября
 Искра — Университет 3:-

Финал 
13 сентября
 Балаковская АЭС — ЦСКА 3:1.

Итоги

Положение команд

Победитель 
 «Балаковская АЭС» (Балаково): Юлия Барышникова, Людмила Белкина, Елена Воронина, Анна Иванова, Елизавета Иванова, Лариса Казакова, Елена Савинова, Елена Стефанович, Нина Теницкая, Ольга Фадеева, Лариса Шаманаева, Жанна Шумакова. Главный тренер — Владислав Фадеев.

Примечания

Литература 
 «Липецкая спортивная газета» — май—сентябрь 1999 (архив публикаций).
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов. Москва: Издательства «Человек» и «Спорт» — 2016.

1999 год в волейболе